Enzing heißen folgende geographischen Objekte:

 Enzing (Anger), Ortsteil der Gemeinde Anger, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Enzing (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern

 Enzing (Gemeinde St. Florian), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde St. Florian, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Enzing (Gemeinde Steegen), Ortschaft der Gemeinde Steegen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Enzing (Gemeinde Henndorf), Katastralgemeinde von Henndorf am Wallersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg